Hilisoromi (Toma), een plaats in Indonesië
Hilisoromi (Moro O), een plaats in Indonesië